B 190 bezeichnet:
 die Bundesstraße 190 in Deutschland
 die Vorarlberger Straße in Österreich

Abkürzung